Johann Borchmann ist der Name von

* Johann Caspar Borchmann (Johann Kaspar Borgmann; vor 1669–1736), deutscher Hofarchitekt und herzoglicher Oberlandbaumeister